Мга:

 Мга — река в Ленинградской области, приток Невы.
 Мга — железнодорожная станция в посёлке Мга.
 Мга — посёлок в Кировском районе Ленинградской области.
 Мга — устаревшее название деревни Муя в Кировском районе Ленинградской области.

 МГА — Международный год астрономии
 МГА — Московская горная академия (1918—1930)